Витольд Рыбчински (родился 1 марта 1943 года) — канадско-американский архитектор, польского происхождения, профессор и писатель. Почетный профессор Пенсильванского университета.

Биография 
Родился в Эдинбурге в семье экспатриантов из Польши. Вырос в Суррее. В молодом возрасте переехал в Канаду. Учился в средней школе Лойола в Монреале. Получил степени бакалавра архитектуры в 1966 году, магистра архитектуры в 1972 году в Университете Макгилла в Монреале.

Как архитектор написал около 300 книг и статей, посвящённых вопросам архитектуры, жилья и технологий, многие из которых предназначены для широкого круга читателей. Его работы были опубликованы в самых разных журналах, включая The Wilson Quarterly, The Atlantic Monthly и The New Yorker. С 2004 по 2010 год являлся архитектурным критиком Slate.

Почетный член Американского института архитекторов и почетный член Американского общества ландшафтных архитекторов. Имеет почетные докторские степени Университета Макгилла и Университета Западного Онтарио.

Литература 
 Paper Heroes: Appropriate Technology: Panacea or Pipe Dream? (1980)
 Taming the Tiger: The Struggle to Control Technology (1983)
  (1986)
  (1989)
  (1991)
 McGill: A Celebration (1991)
 Looking Around: A Journey Through Architecture (1992)
 A Place for Art/Un lieu pour l’art: The Architecture of the National Gallery of Canada (1993)
 City Life: Urban expectations in a new world (1995)
  (1999)
  (2000)
 The Look of Architecture (2001)
 The Perfect House: A Journey with Renaissance Master Andrea Palladio (2002)
 Vizcaya: An American Villa and Its Makers (2006), co-written with Laurie Olin
 Last Harvest: How A Cornfield Became New Daleville: Real Estate Development in America (2007)
 My Two Polish Grandfathers: And Other Essays on the Imaginative Life (2009)
 Makeshift Metropolis: Ideas About Cities (2010)
 The Biography of a Building: How Robert Sainsbury and Norman Foster Built a Great Museum (2011)
 How Architecture Works: A Humanist’s Toolkit (2013)
 Mysteries of the Mall: And Other Essays (2015)
 Now I Sit Me Down: From Klismos to Plastic Chair: A Natural History (2016) 
 Charleston Fancy: Little Houses and Big Dreams in the Holy City (2019)

Примечания

Ссылки 
 The Official Website of Witold Rybczynski

Архитекторы Канады
Профессора Пенсильванского университета
Лауреаты Национальной премии в области дизайна
Выпускники Университета Макгилла
Выпускники Школы архитектуры Университета Макгилла